Оюн-Кюеле — топоним в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

Красноярский край 
 Оюн-Кюеле — озеро, , координаты 72°13' с. ш. 105°45' в. д.

Республика Саха (Якутия) 
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 62°36' с. ш. 132°49' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 60°43' с. ш. 131°19' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 69°05' с. ш. 138°16' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 71°05' с. ш. 139°22' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 64°11' с. ш. 120°03' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 67°30' с. ш. 136°37' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 63°43' с. ш. 127°04' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 63°43' с. ш. 120°22' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 63°56' с. ш. 123°38' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 63°30' с. ш. 127°33' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 62°28' с. ш. 129°53' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 62°39' с. ш. 121°27' в. д.
 Оюн-Кюеле — озёра, координаты 61°34' с. ш. 120°20' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 61°55' с. ш. 126°59' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 61°29' с. ш. 130°35' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 62°55' с. ш. 134°32' в. д.
 Оюн-Кюеле — озеро, координаты 61°42' с. ш. 131°45' в. д.
 Оюн-Кюеле — озёра, координаты 61°31' с. ш. 128°56' в. д.
 Оюн-Кюеле — река, координаты 62°05' с. ш. 134°36' в. д.
 Оюн-Кюеле — урочище, координаты 61°17' с. ш. 130°27' в. д.
 Оюн-Кюеле — урочище, координаты 62°11' с. ш. 134°33' в. д.
 Оюн-Кюеле — урочище, координаты 62°21' с. ш. 130°30' в. д.
 Оюн-Кюеле — зимовье, координаты 62°05' с. ш. 134°36' в. д.

См. также 
 Оюн-Кюель

Примечания